La Lega Pro Seconda Divisione 2009-2010 è stato il 32º campionato di calcio italiano per categoria. Iniziato il 23 agosto 2009, si è concluso il 9 maggio 2010. Tutte le gare sono state giocate di domenica ad orari variabili, fatta eccezione per il turno del 4 aprile 2010 che è stato anticipato al giorno prima (3 aprile) in occasione delle festività pasquali.

Stagione

Aggiornamenti
Alla Seconda Divisione partecipano 54 squadre divise in tre gironi da 18. Tre di queste, ,  e Juve Stabia, provengono dalla Prima Divisione. Per effetto dei quattro ripescaggi occorsi nella categoria superiore e delle esclusioni di ,  e Ivrea, si è dovuto provvedere al ripescaggio di sette squadre. La rinuncia della Biellese neopromossa dalla D crea un altro posto vacante, assegnato con l'ammissione della . Tre delle squadre ripescate, ,  e Isola Liri, sono perdenti play-out della stagione passata. Altre tre, , Spezia e Vico Equense, provengono dalla Serie D e si aggiungono alle promosse al termine della stagione regolare ammesse al campionato: Pro Belvedere Vercelli, Sacilese, Crociati Noceto, Sporting Lucchese, Pro Vasto, Villacidrese,  e . Il 7 agosto 2009 è stato respinto dal Tar del Lazio il ricorso della Pistoiese e così il FeralpiSalò è stato ripescato al suo posto.

L', il  e l', sebbene battute ai play-off la stagione scorsa, sono state ammesse in Lega Pro Prima Divisione.
Il  è stato ripescato il Lega Pro Prima Divisione a completamento di organici.

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale con partite di andata e ritorno dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2010-2011 e Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2010-2011.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2010-2011.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Legnano e la Pro Sesto hanno scontato 2 punti di penalizzazione. Uno per irregolarità amministrative e uno per violazione delle norme Co.Vi.Soc.
L'Alghero, il Rodengo Saiano e la Sambonifacese hanno scontato 1 punto di penalizzazione per irregolarità amministrative.

Il Pavia è stato poi ripescato in Lega Pro Prima Divisione 2010-2011.
Il Pro Belvedere è stato poi ripescato in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Sudtirol (18)
 Minor numero di sconfitte: Feralpisalò (5)
 Migliore attacco: Legnano e Pavia (49 gol fatti)
 Miglior difesa: Sudtirol (23 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Spezia (+20)
 Maggior numero di pareggi: Olbia (18)
 Minor numero di pareggi: Mezzocorona (6)
 Minor numero di vittorie: Pro Belvedere Vercelli e Pro Sesto (5)
 Maggior numero di sconfitte: Pro Sesto (22)
 Peggiore attacco: Pro Belvedere Vercelli (15 gol fatti)
 Peggior difesa: Pro Sesto (58 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Pro Sesto (-34)

Partite
 Più gol (6):
Alghero - Canavese 3-3
Canavese - Carpenedolo 1-5
Crociati Noceto - Pro Vercelli 3-3
Pavia - Valenzana 5-1
Sambonifacese - Feralpisalò 1-5
Villacidrese - Pavia 3-3
Rodengo Saiano - Legnano 1-5

Girone B

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2010-2011 e Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2010-2011.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2010-2011.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
La Colligiana ha scontato 1 punto di penalizzazione per irregolarità amministrative.

La Bassano Virtus e il Nocerina sono state poi ripescate in Lega Pro Prima Divisione 2010-2011 a completamento organici.
La Carrarese e il Bellaria Igea Marina sono state poi ripescate in Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Lucchese (19)
 Minor numero di sconfitte: Lucchese (4)
 Migliore attacco: Lucchese e San Marino (58 gol fatti)
 Miglior difesa: Fano (24 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Lucchese (+24)
 Maggior numero di pareggi: Bassano Virtus e Sangiovannese (15)
 Minor numero di pareggi: Sangiustese (8)
 Minor numero di vittorie: Carrarese (7)
 Maggior numero di sconfitte: Carrarese (16)
 Peggiore attacco: Bellaria Igea Marina (26 gol fatti)
 Peggior difesa: Carrarese (57 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Carrarese (-22)

Partite
 Più gol (7):
Giacomense - Lucchese 3-4
San Marino - Carrarese 5-2

Girone C

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2010-2011 e Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2010-2011.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2010-2011.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
L'Igea Virtus ha scontato 5 punti di penalizzazione. Uno per irregolarità amministrative, uno per violazione delle norme Co.Vi.Soc., tre per rinuncia.
Il Catanzaro ha scontato 3 punti di penalizzazione per irregolarità amministrative.
Il Barletta e la Vibonese hanno scontato 1 punto di penalizzazione per irregolarità amministrative.

Il Barletta, il Siracusa e il Gela sono state poi ripescate in Lega Pro Prima Divisione 2010-2011 a completamento organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Juve Stabia e Catanzaro (22)
 Minor numero di sconfitte: Cisco Roma (4)
 Migliore attacco: Juve Stabia (65 gol fatti)
 Miglior difesa: Cisco Roma (21 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Juve Stabia (+37)
 Maggior numero di pareggi: Scafatese (14)
 Minor numero di pareggi: Catanzaro (4)
 Minor numero di vittorie: Igea Virtus (1)
 Maggior numero di sconfitte: Igea Virtus (23)
 Peggiore attacco: Vico Equense (21 gol fatti)
 Peggior difesa: Igea Virtus (74 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Igea Virtus (-50)

Partite
 Più gol (6):
Barletta - Igea Virtus 4-2
Brindisi - Igea Virtus 5-1
Melfi - Brindisi 3-3
Noicattaro - Aversa Normanna 4-2
Vibonese - Igea Virtus 3-3
Vico Equense - Isola Liri 4-2
Juve Stabia - Vibonese 5-1
Juve Stabia - Igea Virtus 5-1

Note

Fonti e bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2009/2010 di Nicola Binda e Roberto Cominoli, supplemento al giornale Tribuna Sportiva di Novara. Risultati, presenze e reti di tutti i campionati italiani dalla Serie A alla Serie D e le classifiche finali dei campionati Berretti, Primavera, Eccellenza e Promozione.

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009